Bastid ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Bastid-Bruguière (* 1940), französische Historikerin, Geographin, Sinologin und Hochschullehrerin
 Paul Bastid (1892–1974), französischer Jurist und Politiker
 Suzanne Bastid (1906–1995), französische Juristin, Professorin in Lyon und Paris

Siehe auch:
 Bastide (Begriffsklärung)